

Patronyme 
 Édouard Massaux (1920-2008), théologien et prêtre belge
 Jean Massaux (1773-1830), ancien bourgmestre de Schaerbeek
 Léon Massaux (1845-1926), artiste-peintre belge

Toponyme 
 Rue Massaux à Schaerbeek (Bruxelles)

Voir aussi 
 Pierre-Félix Masseau (1869-1937), sculpteur français

Homonymie de patronyme